Ciemas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ciemas, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Ciemas, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar